The Devil Wears Prada bezeichnet
 einen Roman von Lauren Weisberger,
 einen darauf basierenden Film, siehe Der Teufel trägt Prada
 eine US-amerikanische Metalcoreband, siehe The Devil Wears Prada (Band)